G32 peut faire référence à :
  Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 BMW Série 6 GT (G32), quatrième génération de la BMW série 6 ;
 Glock 32, un pistolet autrichien ;
 HMS Lookout (G32), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres